Tipsligan 1992 bestod av tolv lag och Helsingin Jalkapalloklubi från huvudstaden blev finländska mästare.

Tabell

Notera: *Porin Pallotoverit (PPT) namnändrades inför säsongen till FC Jazz; **Oulun Työväen Palloilijat (OTP) och Oulun Luistinseura (OLS) sammanslogs inför säsongen till FC Oulu, som tog över OTP:s tipsligaplats.

Kvalspel
FC Oulu - FinnPa 0-0 (Uleåborg)
FinnPa - FC Oulu 1-0 (Helsingfors)
Finnairin Palloilijat (FinnPa) kvalificerat för Tipsligan 1993 efter 1-0 sammanlagt.

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1992 i Finland
Fotbollssäsongen 1992
1992